Лексель, Андрей Иванович (1740—1784) — российский астроном, математик и физик шведского происхождения.
 Лексель — крупный древний ударный кратер в южной материковой части видимой стороны Луны.